Сан Исидро, Сан Антонио има више значења:

 Сан Исидро, Сан Антонио (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро, Сан Антонио (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику